Jiangtun bezeichnet:

 Jiangtun (Guangning) (江屯镇), Großgemeinde im Kreis Guangning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiangtun (Heishan) (姜屯镇), Großgemeinde im Kreis Heishan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jiangtun (Tengzhou) (姜屯镇), Großgemeinde der Stadt Tengzhou in der chinesischen Provinz Shandong